Трим, Trim:
 Трим — великан в германо-скандинавской мифологии.
 Трим — город в Ирландии.
 Замок Трим — нормандский замок в городе Трим, Ирландия.
 Епархия Трима — титулярная епархия Римско-Католической церкви.
 Trim — команда интерфейса ATA.
 Trim, или strip, — функция удаления пробелов начала и конца строки.
 Trim Area — раздел микропрограммного обеспечения, содержащий информацию об устройстве, текущей операционной системе или прошивке.
 Трим, Эндрю (род. 1968) — австралийский гребец-байдарочник.

См. также 
 Соглашение по инвестиционным мерам связанным с торговлей (ТРИМС) ()